Szczybały ist ein polnischer Ortsname:
 Szczybały Giżyckie im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1928 Sczyballen (Kirchspiel Rydzewen), 1928 bis 1945: Schönballen, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Szczybały Orłowskie im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Sczyballen (Kirchspiel Orlowen), 1938 bis 1945: Lorenzhall, Kreis Lötzen, Ostpreußen